Вугілля:
 Вугілля викопне
 Вугілля буре
 Вугілля кам'яне
 Антрацит
 Коксівне вугілля
 Енергетичне вугілля 
 Солоне вугілля
 Сапропелеве вугілля
 Рядове вугілля
 Деревне вугілля
 Активоване вугілля
 Біле вугілля

Див. також 
 Вуглець
 Технічний вуглець
 Аморфний вуглець
 Сажа
 Гуміт (вугілля)